Rafael Barroeta ist der Name folgender Personen:

* Rafael Barroeta Baca (1813–1880), costa-ricanischer Politiker, Präsident 1873 bis 1874
 Rafael Barroeta y Castilla (1766–1826), costa-ricanischer Politiker, Präsident 1822 bis 1823